La temporada 2022 del fútbol ecuatoriano abarcó todas las actividades deportivas relacionadas con las selecciones nacionales de Ecuador femeninas y masculinas, así como los diferentes torneos de clubes de primera, segunda y tercera división.

La selección ecuatoriana de fútbol absoluta concluyó su participación en las eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022 y posterior participación en la Copa del Mundo. La selección femenina participó la Copa América Femenina 2022 desarrollada en Colombia del 8 al 30 de julio.

Selecciones nacionales masculinas

Selección masculina de mayores

Eliminatorias mundialistas a Catar 2022 
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tuvo asignado cuatro cupos directos para que sus selecciones miembros puedan disputar la Copa Mundial de Fútbol de 2022 a celebrarse en Catar; además de un quinto cupo para que dispute un repechaje contra el representante de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). El formato fue similar a ediciones anteriores y consistió de un sistema de todos contra todos (sistema de liga) con partidos de ida y venida entre todas las diez selecciones miembros; al finalizar la eliminatoria, los primeros cuatro lugares recibieron los cupos directos, el quinto lugar disputó el repechaje.

El 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Luque, se realizó el sorteo del calendario para las eliminatorias, en dicho sorteo se determinó el orden de disputa que tendría cada selección.

El 10 de julio de 2020, la FIFA anunció que se suspendían las fechas de septiembre de 2020 para dar comienzo a las eliminatorias sudamericanas en el mes de octubre de 2020. Así mismo, se analizó agregar una doble fecha en el mes de enero de 2022 con el fin de acabar las eliminatorias en marzo de 2022.

Amistosos

Copa Mundial Catar 2022

Grupo A

Selección masculina sub-20

Juegos Suramericanos de 2022 

Grupo B

 — Clasificados para las semifinales.

Semifinales

Final

Torneos masculinos de la Conmebol

Copa Conmebol Libertadores 

La edición 2022 de la Copa Libertadores de América tuvo como participantes a cuatro clubes ecuatorianos: el campeón de la LigaPro 2021, Independiente del Valle (cupo ECUADOR 1); el subcampeón del mismo torneo, Club Sport Emelec (cupo ECUADOR 2); los dos mejores clasificados de la tabla general del torneo nacional: Universidad Católica (cupo ECUADOR 3) y Barcelona Sporting Club (cupo ECUADOR 4).

Fase 1 

 Llave E1: Barcelona - Montevideo City Torque

Fase 2 

 Llave C3: Universidad Católica - Bolívar

 Llave C5: Barcelona - Universitario

Fase 3 

 Llave G3: Universidad Católica - The Strongest

 Llave G4: América Mineiro - Barcelona

Fase de grupos

Grupo A

Grupo D

Octavos de final

Copa Conmebol Sudamericana 

La edición 2022 de la Copa Sudamericana tuvo como participantes a cuatro clubes ecuatorianos: los cuatro mejores clasificados de la tabla general del torneo nacional: 9 de Octubre Fútbol Club (cupo ECUADOR 1), Liga Deportiva Universitaria (cupo ECUADOR 2), Mushuc Runa Sporting Club (cupo ECUADOR 3) y Delfín Sporting Club (cupo ECUADOR 4), a esto se les sumaron los cuadros de Barcelona, Universidad Católica que provenían de la tercera fase previa e Independiente del Valle de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.

Primera fase 

 Llave 1: 9 de Octubre - Delfín

 Llave 2: Liga de Quito - Mushuc Runa

Fase de grupos

Grupo A

Grupo C

Grupo E

Grupo F

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final

Copa Conmebol Libertadores Sub-20

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Semifinales

Final

Torneos nacionales masculinos

LigaPro Serie A

Primera etapa

Segunda etapa

Tabla acumulada

Copa Ecuador

Cuadro de desarrollo

Cuadrangular

Final

LigaPro Serie B 

La LigaPro Serie B 2022 tuvo la participación de 10 equipos que disputaron dos etapas con sistema de todos contra todos; al finalizar el año los dos primeros clasificados de la tabla general acumulada (suma de ambas etapas) obtuvieron dos cupos directos a la LigaPro Serie A 2023.

Primera etapa

Segunda etapa

Tabla acumulada

Campeón

Segunda Categoría 

El cuadro final lo disputaron los 32 equipos clasificados de la primera ronda, se emparejaron desde la ronda de dieciseisavos de final. La conformación de las llaves se realizó por parte del Departamento de Competiciones de la FEF el 19 de septiembre de 2022.

 Nota: El equipo ubicado en la primera línea de cada llave es el que ejerció la localía en el partido de vuelta, la final se jugó a partido único en cancha neutral.

Campeón

Categorías formativas

Selecciones nacionales femeninas

Selección femenina de mayores

Copa América Femenina 

 — Clasificados para las semifinales.
 — Clasificado para la definición por el quinto puesto.

Torneos femeninos de la Conmebol

Copa Conmebol Libertadores Femenina

Grupo B

Grupo C

Torneos nacionales femeninos

Súperliga Femenina

Grupo A

Grupo B

Segunda etapa 
La segunda fase del campeonato fueron play-offs eliminatorios de ida y vuelta, desde cuartos de final hasta la final para definir al campeón del torneo. Estos los disputaron los ocho mejores equipos del campeonato. Los mejores ubicados en la tabla acumulada fueron quienes disputaron el partido de vuelta de local en cada llave establecida.

Ascenso Nacional Femenino 

El cuadro final lo disputaron los 16 equipos clasificados de las Asociaciones Provinciales, se emparejaron desde la ronda de octavos de final. La conformación de las llaves se realizó por parte del Departamento de Competiciones de la FEF el 24 de octubre de 2022.

Véase también 
 Ecuador en 2022
 Serie A de Ecuador 2022
 Serie B de Ecuador 2022
 Copa Ecuador 2022
 Segunda Categoría de Ecuador 2022
 Súperliga Femenina de Ecuador 2022
 Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2022
 Temporada 2022 del Barcelona Sporting Club
 Temporada 2022 de Liga Deportiva Universitaria
 Temporada 2022 del Independiente del Valle
 Temporada 2022 del Club Sport Emelec
 Temporada 2022 del Club Deportivo El Nacional
 Temporada 2022 de Libertad Fútbol Club

Referencias

Notas

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Temporadas de fútbol en Ecuador
Temporada 2022 de fútbol en Ecuador